Island Line hat folgende Bedeutungen:

 eine U-Bahn-Linie der Mass Transit Railway in Hongkong, siehe Island Line (Hongkong)
 eine britische Eisenbahngesellschaft, die eine Strecke auf der Isle of Wight betreibt, siehe Island Line (Isle of Wight)